Ashenafi est un patronyme porté notamment par :

 Girma Ashenafi (1982-), joueur de football international éthiopien ;
 Meaza Ashenafi (1964-), avocate éthiopienne spécialiste du droit des femmes ;
 Remedan Ashenafi, un des 112 membres du Conseil de la Fédération éthiopien.